Garry Galley, un ancien joueur de hockey canadien (né en 1963)
 Georges Galley, un acteur français (1926-1994)
 Jean-Baptiste Galley (1847-1932), homme politique français
 Mel Galley, un guitariste britannique (1948-2008)
 Robert Galley, homme politique français (1921-2012)